Lundby Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Lundby Kirke (Vordingborg Kommune) – en kirke i Lundby Sogn i Vordingborg Kommune
 Lundby Kirke (Aalborg Kommune) – en kirke i Lundby Sogn i Aalborg Kommune